Segarra puede referirse a:

 Segarra, comarca de Cataluña.
 Aguilar de Segarra, municipio de Cataluña.
 Calonge de Segarra, municipio de Cataluña.
 Montornés de Segarra, municipio de Cataluña.

 Alta Segarra, comarca natural de Cataluña, no oficial. 

 Canal Segarra-Garrigues, infraestructura hidráulica de Cataluña.
 Club Deportivo Segarra, club de fútbol español.

Apellido Segarra:

 Joan Segarra, jugador de fútbol español.
 Juanito Segarra, cantante de boleros español.
 Carlos Segarra, cantante español, líder de Los Rebeldes.
 Leo Segarra Sánchez, cantante español
 Araceli Segarra, montañera española.
 Toni Segarra, publicista español.

 Josep Maria de Sagarra, escritor español. (escrito "Sagarra")